Ament ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ament (* 1936), deutscher Prähistoriker
 Jeff Ament (* 1963), US-amerikanischer Musiker
 Peter Ament (1957–2021), deutscher Fußballspieler
 Walton C. Ament (1907–1968), US-amerikanischer Filmproduzent und Anwalt
 Wilhelm Ament (1876–1956), deutscher Verleger und Psychologe

Siehe auch:
 Amenti (auch Amenu), altägyptischer Gott, der „Westliche“, das männliche Pendant zu Amentet
 Amend
 Amendt